Скибицкая — женская форма фамилии Скибицкий.
 Скибицкая, Марина Михайловна (1884—1943) — российская актриса оперы (меццо-сопрано), педагог.
 Скибицкая, Татьяна Васильевна (1959—2013) — советский и украинский искусствовед, автор первой капитальной монографии о киевском архитектурном модерне.